Константин Случевский: Случевский, Константин 1-й Афанасьевич (1784—1848) — тайный советник, член Совета военного министра, обер-прокурор Правительствующего сената.
 Случевский, Константин 2-й Афанасьевич (1793—1856) — полковник, Санкт-Петербургский полицмейстер, затем тайный советник, вице-директор Департамента внешней торговли Министерства финансов; отец поэта К. К. Случевского.
 Случевский, Константин Константинович (1837—1904) — русский поэт, писатель, драматург, переводчик.
 Случевский, Константин Константинович (младший) (1873—1905) — русский поэт.